Waidmannsruh ist der Name folgender Ortschaften:

 Waidmannsruh, Ortsteil der Stadt Schmallenberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Waidmannsruh (Neuhausen/Spree), Wohnplatz im Ortsteil Haasow der Gemeinde Neuhausen/Spree, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg, Deutschland
 deutscher Name von Grzywna (Bierzwnik), Ort in der Gemeinde Bierzwnik, Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch
 Einkehrhaus Waidmannsruh
 Weidmannsruh